Дуарте Коста (), — португальская фамилия. Известные носители:

 Дуарте Коста, Карлош (1888—1961) — епископ, отлучённый Римско-Католической церковью.
 Дуарте Коста, Марио Лусио (род. 1980) — бразильский футболист.

См. также 
 Дуарте
 Коста